

Жінки 
 Лаєвська Ганна Сергіївна — мексиканська акторка та співачка українського походження.

Чоловіки 
 Лаєвський Олег Петрович — воротар «Динамо» (Київ) сезону 1940—1941.
 Лаєвський Сергій Лазаревич — директор Чернігівського обласного історичного музею імені В. В. Тарновського.
 Лаєвський Сергій Миколайович — український стрибун у довжину, чемпіон СРСР та України, рекордсмен України.
 Лаєвський Сергій Олександрович — майор Збройних сил України, лицар ордена Богдана Хмельницького.